A competição do individual masculino do tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi disputada de 5 a 12 de agosto no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Formato da competição 
A competição foi realizada no formato de arco recurvo aprovado pela Federação Mundial de Tiro com Arco (WA), a 70 metros de distância do alvo. Os arqueiros dispararam 72 flechas distribuídas por entradas de seis na rodada de qualificação. A pontuação total determinou a classificação de cada arqueiro além de ser usada para determinar a distribuição pela chave da fase eliminatória.

Na segunda fase foram disputados encontros de um atleta contra outro, com o vencedor a seguir em frente. As eliminatórias foram em formato de set, com conjuntos de três flechas. Cada set ganho deu dois pontos ao vencedor (ou um a cada atleta, em caso de empate), com o primeiro a alcançar seis pontos a ganhar o encontro. Os derradeiros encontros serviram para discutir o título olímpico (vencedores das semifinais) e a medalha de bronze (vencidos das semifinais), onde em caso de empate no fim cada arqueiro disparava uma só flecha, ganhando quem disparasse mais perto do centro do alvo.

Cada arqueiro teve sempre 20 segundos para disparar cada flecha.

Calendário 
Todos os horários seguem o fuso local (UTC−3).

Medalhistas 
Na qualificação, o sul-coreano Kim Woo-jin marcou 700 em 720 pontos possíveis e ultrapassou o recorde anterior feito nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 pelo compatriota Im Dong-hyun, mas acabou por ser Ku Bon-chan, também da Coreia do Sul, a ficar com o ouro. Derrotou Jean-Charles Valladont (França), que foi prata, enquanto o estadunidense Brady Ellison ganhou a Sjef van den Berg, dos Países Baixos, para conquistar o bronze.

Recordes 
Antes do evento, estes eram os recordes olímpicos e mundiais:

O seguintes recordes foram estabelecidos nesta competição:

Resultados

Fase de classificação
Estes foram os resultados obtidos nesta etapa:

Fases eliminatórias
Estes foram os resultados da fase a eliminar do evento:

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Fase final

Individual masculino